L'expression Hong Kong Film Awards 2008 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2008
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui aura lieu en 2009 mais honorera des films sortis en 2008 à Hong Kong